|-
| 132801 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132802 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132803 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132804 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132805 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132806 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132807 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132808 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132809 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132810 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132811 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132812 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132813 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132814 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132815 - || || 30 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132816 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132817 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132818 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132819 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132820 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132821 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132822 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132823 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132824 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132825 - || || 16 d'agost, 2002 || Nanchuan || Nanchuan
|-
| 132826 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132827 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132828 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132829 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132830 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132831 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132832 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132833 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132834 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132835 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132836 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132837 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132838 - || || 3 de setembre, 2002 || Needville || Needville
|-
| 132839 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132840 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132841 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132842 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132843 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132844 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132845 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132846 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132847 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132848 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132849 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132850 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132851 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132852 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132853 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132854 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132855 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132856 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132857 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132858 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132859 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132860 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132861 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132862 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132863 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132864 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132865 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132866 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132867 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132868 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132869 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132870 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132871 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132872 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132873 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132874 - || || 9 de setembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 132875 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132876 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132877 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132878 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132879 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132880 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132881 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132882 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132883 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132884 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132885 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132886 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132887 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132888 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132889 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132890 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132891 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132892 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132893 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132894 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132895 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132896 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132897 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132898 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132899 - || || 15 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132900 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2